Хокурикý может означать:
 Хокурику — один из территориальных регионов современной Японии.
 Хокурикудо — историческая японская область.
 Диалект хокурику — диалект, распространённый на территории Хокурикудо.